Сезон 2016/2017 стал для футбольного клуба Манчестер Сити был  122-ым в истории клуба и 15-ым подряд в Премьер-лиге.  

Руководство клуба осталось недовольным результатами прошлого сезона, в частности, ранним выходом из Лиги чемпионов. Главный тренер Мануэль Пеллегрини был уволен по решению руководства. На его место был назначен Пеп Гвардиола. 

Команда удачно начала сезон в чемпионате, одержав шесть побед подряд, однако после результаты «Манчестр Сити» стали ухудшаться. В Лиге чемпионов команда дошла лишь до 1/8 финала, а в Премьер-лиге заняла третье место. «Горожане» на некоторых отрезках сезона демонстрировали качественную игру, но при этом неудачно выступали в матчах с сильными соперниками.

Лучшим бомбардиром «Сити» в сезоне 2016/17 стал Серхио Агуэро, отметившийся 33 мячами во всех соревнованиях (20 из них — в Премьер-лиге).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

174,6 млн €

Зима 

32.000.000

Ушли из клуба

Лето 

11.000.000

Зима 

13.500.000

Общие убытки:206.600.000

Общая прибыль:24.500.000

Разница:182.100.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Лига чемпионов

4-й квалификационный раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры 

По данным Transfermarkt

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков в сезоне 2016/17 на сайте Transfermarkt
 Обзор сезона «Манчестер Сити» 2016/17 на сайте Soccerbase

Сезоны ФК «Манчестер Сити»